Mistrovství světa ve florbale žen 2015 bylo 10. ročníkem mistrovství světa žen pořádaným Mezinárodní florbalovou federací (IFF). Turnaj probíhal od 4. do 12. prosince 2015 ve Finsku, konkrétně pak v Tampere v halách Tampereen jäähalli a Tampere Arena. Bylo to první mistrovství světa, na kterém zápasy pískaly Češky.

Obhájkyněmi titulu z předešlého šampionátu byly reprezentantky Švédska, které potvrdily roli favoritek a po vítězství 5:4 po nájezdech nad Finkami se radovaly ze sedmého titulu a pátého v řadě. Česko skončilo čtvrté.

Kvalifikace 
Závěrečného turnaje se účastní 16 národních týmů. O 15 míst musely poprvé všechny týmy bojovat v kvalifikaci. Pouze Finsko mělo účast jako pořádající země zajištěnou předem. Kvalifikace se konala od 23. ledna do 8. února 2015.

Seznam kvalifikovaných týmů

Stadiony

Základní skupiny 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve východoevropském čase (UTC +2).

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Zápasy

Skupina C

Zápasy

Skupina D

Zápasy

Play off

Pavouk

Předkolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Zápas o 3. místo

Finále

Zápasy o umístění

O 13.–16. místo

O 15. místo

O 13. místo

O 9.–12. místo

O 11. místo

O 9. místo

O 5.–8. místo

O 7. místo

O 5. místo

Konečné pořadí

Statistiky a hodnocení hráčů

Nejužitečnější hráčka podle direktoriátu IFF 
Reference: IFF.com

All Star tým 
Reference: IFF.com

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální stránky , 

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbal ve Finsku
Florbal v roce 2015
Sportovní události v Tampere
Sport ve Finsku v roce 2015